Comitatul Rockingham sau Rockingham County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii of America:

Rockingham County, New Hampshire
Rockingham County, North Carolina
Rockingham County, Virginia